Виктор Шурыгин:
 
 Шурыгин, Виктор Павлович (1950—2021) — советский и российский балалаечник, заслуженный артист Российской Федерации (2007).
 Шурыгин, Виктор Фёдорович (в монашестве Иероним; род. 1952) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Свято-Троицкого монастыря в Алатыре.